Widderich ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Widderich (* 1935), deutscher Politiker
 Johann David Widderich (1684–1743), Lübecker Kaufmann und Ratsherr

Siehe auch:
 Widrich